Xenophyes är ett släkte av insekter. Xenophyes ingår i familjen Peloridiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Xenophyes